«Душегу́бы» — российский детективный драматический многосерийный телевизионный художественный фильм 2019 года режиссёра Давида Ткебучавы. Основан на реальных событиях и рассказывает историю скандального разоблачения и поимки серийного убийцы Геннадия Михасевича, совершавшего свои преступления в 1971—1985 годах в Белорусской ССР. Премьера «Душегубов» прошла с 31 мая по 4 июня 2021 года на российском телеканале «НТВ».

Сюжет 

1984 год. Старшего следователя по особо важным делам Прокуратуры Белорусской ССР Леонида Ипатьева направляют в служебную командировку из Минска в Витебск для оказания помощи в расследовании дела о пропавшем инспекторе ГАИ, преследовавшем на лесной трассе банду преступников на «ГАЗ-52», ограбивших сельский магазин.

В ходе поисковой операции витебские милиционеры не находят исчезнувшего сотрудника госавтоинспекции, но обнаруживают в придорожном лесу тело молодой девушки со следами сексуального насилия и удушения. Расследование ограбления магазина и убийства девушки поручают старшему следователю Прокуратуры Витебской области Михаилу Шахновичу, который, в соответствии с давно сложившейся практикой, задерживает первых попавшихся под руку подозреваемых и угрозами добивается от них признательных показаний.

Подключившийся к этому делу подполковник Ипатьев выясняет, что за последние четырнадцать лет в Витебской области были изнасилованы и задушены тридцать шесть женщин, а все эти дела были закрыты одним и тем же следователем — Шахновичем.

Тщательно изучив в архиве документальные материалы старых уголовных дел, Леонид приходит к выводу, что действия следователя Шахновича и местных правоохранительных органов по розыску убийцы женщин были по меньшей мере ошибочными. Ипатьев выдвигает немыслимую для того времени версию, что серию всех этих ужасных преступлений совершает один человек, что в области орудует жестокий маньяк, и предлагает объединить все эти старые и новые преступления в одно уголовное дело. С помощью молодого оперативника Юры Мандрика и техника-криминалиста Аси Кругловой следователь Ипатьев инициирует возобновление расследования, чем вызывает жёсткое противостояние Шахновича, категорически отвергающего вероятность существования в СССР сексуальных маньяков. Между Ипатьевым и Шахновичем возникает взаимная неприязнь.

Несмотря на всевозможные козни и препятствия со стороны Шахновича и его высокопоставленных покровителей, Леонид Ипатьев на пути к достижению справедливости в ходе следствия проявляет смелость, упорство и высокий профессионализм, и в результате находит настоящего убийцу. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, маньяк-душитель признаётся вменяемым. Суд приговаривает его к смертной казни, а всех оставшихся в живых несправедливо осуждённых реабилитирует и выпускает на свободу. Следователей и судей, осудивших невиновных людей, увольняют из органов, лишают государственных наград, а один из них получает тюремный срок.

В ролях 
 Сергей Марин — Леонид Миронович Ипатьев, подполковник, старший следователь по особо важным делам Республиканской прокуратуры Белорусской ССР (прототип — Николай Иванович Игнатович)
 Александр Самойленко — Михаил Кузьмич Шахнович, старший следователь Прокуратуры Витебской области Белорусской ССР (прототип — Михаил Кузьмич Жавнерович)
 Александр Карпов ― Аркадий Яковлевич Макарский, прокурор Витебской области
 Сергей Чирков — Юрий Мандрик, оперативный уполномоченный витебского уголовного розыска
 Зоя Бербер — Ольга Аксёнова, продавец в витебском универмаге, старшая сестра Виталика Аксёнова
 Софья Синицына — Ася Круглова, техник-криминалист, сотрудник витебского уголовного розыска
 Никита Григорьев — Виталик Аксёнов, младший брат Ольги Аксёновой
 Юрий Тузов — Кривицкий, генеральный прокурор Белорусской ССР (прототип — Адам Могильницкий)
 Василий Мищенко — Алесь Петрович Василевич, заместитель Кривицкого
 Юрий Назаров — отец Леонида Ипатьева, пациент минской психиатрической больницы
 Григорий Зельцер — Григорий Давидович Реске, врач-психиатр, сотрудник минской психиатрической больницы
 Татьяна Рассказова — Антонина Павловна, сотрудник архива
 Вячеслав Крикунов — Константин Лосев, добровольный народный дружинник
 Мария Чувилина — Алёна Лосева, жена Константина Лосева
 Владислав Ветров — Кириченков, отец убитой девушки
 Вероника Лысакова — Нина Белоухова, жертва маньяка-душителя
 Олег Гаас — Пётр Зубкин, подозреваемый в убийстве Нины Белоуховой
 Анна Немченко — Светлана Шахнович, дочь витебского следователя Михаила Кузьмича Шахновича
 Евгений Антропов — Валерий Ступин, каратист, парень Светланы Шахнович
 Наталья Назарова — Савельева, директор витебского универмага
 Назар Брынзяник —  Иван Сосновский, судмедэксперт
 Марина Гайзидорская — администратор гостиницы
 Алексей Комашко — Глеб Курёхин, бывший муж Ольги, офицер-десантник
 Иван Косичкин — Александр Еванов
 Иван Федотов — Будько
 Юрий Скулябин — Такмыров
 Сергей Борисов — Кунцев, рецидивист
 Сергей Бачурский — Родион Ильич Ларин, криминалист на пенсии
 Ольга Лапшина  — Раиса Ивановна Рогова
 Тамара Спиричева  — соседка Ларина
 Елена Степанова — Нина Сергеевна Попова, зав. отдела кадров станкостроительного завода
 Дмитрий Куличков  — Максим Витальевич Чебукин, ветеран-афганец
 Александр Горшков — Олюшкин, журналист
 Игорь Хрипунов  — Алексей Боровик

Релиз 
12 апреля 2021 года стало известно, что НТВ продал права на показ «Душегубов» в странах Европы, Азии, Северной Америки и Африки французскому дистрибьютору Ampersand Fiction.

Премьерный показ «Душегубов» прошёл с 31 мая по 4 июня 2021 года на «НТВ», а 1 июня того же года сериал появился в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

Восприятие 
Кинокритик из газеты «Комсомольская правда» Сергей Ефимов охарактеризовал сериал «Душегубы» как «классический ретродетектив про советское»: «В сериале вроде бы нет никаких особых подтекстов и философских слоёв… Но при этом проект не вызывает раздражения и ощущения, что он снят по давно устоявшимся лекалам на конвейере, за которым стоят равнодушные люди. Да, актёры работают в традиционной, „советской“ манере, от которой сводило бы зубы в современном телекино, давно дрейфующего от метода Станиславского к берегам бытового реализма (и плохой дикции), но в ретростилистике задаваемое настроение более чем уместно.

Смущает во всей этой истории только одно. Маньяк работал один? Один. Тогда почему „Душегубы“, а не „Душегуб“? Неужто это про следователей, судей и партийных руководителей, по чьей халатности сажали невинных (одного даже расстреляли), из-за безразличия которых настоящий преступник продолжал убивать несчастных женщин?! А вот это уже интересно.»

Примечания 

Телесериалы России
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2021 году
Телесериалы России, завершённые в 2021 году
Детективные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Телесериалы онлайн-кинотеатра AMEDIATEKA
Телесериалы телеканала НТВ
Амедиа
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы-драмы, основанные на реальных событиях
Фильмы Давида Ткебучавы
Фильмы о реальных серийных убийцах
Телесериалы на русском языке